Miejscowości w Meksyku:
 Tierra Blanca – miasto w stanie Guanajuato
 Tierra Blanca – miasto w stanie San Luis Potosí
 Tierra Blanca – miasto w stanie Veracruz
 Tierra Blanca – miasto w stanie Zacatecas
Miejscowości w Kostaryce:
 Tierra Blanca – miasto w prowincji Cartago

Zobacz też 
 Tierra Blanca Creek
 Bitwa pod Tierra Blanca